L'alignement de la Table du sacrifice (ou géants de Kerzérho, alignement de Kerzérho) est situé au lieu-dit Kerzérho, sur la commune d'Erdeven, dans le Morbihan, en Bretagne.

Localisation 
Les menhirs sont situés dans un bois, immédiatement au sud du hameau de Kerzhéro, à environ  au nord des alignements de Kerzérho, dont il semble faire partie du même ensemble.

Description 
Le site se compose de  hauts de 6 à , alignés selon un axe nord-est. Plusieurs des pierres sont maintenant couchées, et l'une d'entre elles porte les marques de multiples impacts de foudre.

Historique 
Les menhirs datent du Néolithique.

L'alignement de la Table du sacrifice, avec ceux de Kerzhéro, font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques par la liste de 1862.

Légende

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement de Lorient
 Alignements de Kerzérho

Références 

Table sacrifice
Site mégalithique à Erdeven
Monument historique classé en 1862